Animanga (revista) — revista dos EUA pioneira na divulgação de animes e mangás
 Animanga — tipo de banda desenhada baseada em animes (Film comic)
 Animangá (editora) — antiga loja/editora de São Paulo, pioneira na divulgação de animes e mangás 

Desambiguações de artes